John Jackson (schilder), een Engels schilder (1778-1831)
 John M. Jackson, een Amerikaans acteur
 John Jackson (schutter), een Amerikaans schutter en deelnemer aan de Olympische Spelen van 1912
 John Jackson (bobsleeër), een Brits bobsleeër
 John Jackson (bokser), een bokser van de Amerikaanse Maagdeneilanden en deelnemer aan de Olympische spelen van 2008
 Fabolous, artiestennaam van John Jackson, een Amerikaans rapper
 John Jackson (voetballer, 1942), bijnaam Stonewall, Brits voetbaldoelman
 John Jackson (gouverneur), Brits koloniaal gouverneur
 John Jackson (bisschop) (1811–1886), Brits geestelijke, bisschop van Lincoln en van London
 John Jackson (oudfiloloog) (1881–1952), Brits oudfiloloog
 John Jackson (astronoom) (1887–1958), Schots astronoom
 John Jackson (voetballer, 1893) (1893–1971), Schots voetballer
 John Jackson (voetballer, 1906) (1906–1965), Schots voetbaldoelman 
 John Jackson (jazzmuzikant) (1910–1984), Amerikaans jazzmuzikant
 John Jackson (bluesmuzikant) (1924–2002), Amerikaans bluesmuzikant
 John Jackson (atleet) (* 1941), Brits atleet
 John Jackson (ondernemer), Amerikaans renstaleigenaar
 John Jackson (grimeur), Amerikaans grimeur
 John Jackson (snowboarder) (* 1983), Amerikaans snowboarder
 John Adams Jackson (1825–1878), Amerikaans beeldhouwer
 John E. Jackson, grimeur en specialeffectartiest
 John George Jackson (1777–1825), Amerikaans politicus
 John H. Jackson (1932–2015), Amerikaans jurist
 John Hughlings Jackson (1835–1911), Brits neuroloog
 John Jay Jackson sr. (1800–1877), Amerikaans officier, jurist en politicus
 John Jay Jackson jr. (1824–1907), Amerikaans jurist en rechter
 John David Jackson (physicus) (1925–2016), Canadees/Amerikaans physicus
 John David Jackson (bokser) (* 1963), Amerikaans bokser
 John-David Jackson (basketballer) (J.D. Jackson; * 1969), Canadees basketballer en -trainer